Косаутлан де Карвахал има више значења:

 Општина Косаутлан де Карвахал (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Косаутлан де Карвахал (Косаутлан де Карвахал, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику